Стамбульская профессиональная лига 1958/1959 () — 55-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 27 августа 1958 года и закончился 15 февраля 1959 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Статистика лиги на fenerbahcem.gen.tr и матчи «Фенербахче» 

1958/1959
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1958 году
Спорт в Турции в 1959 году